Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel ist der Name folgender Personen:

 Heinrich I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (1463–1514), Herzog zu Braunschweig und Lüneburg und Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel, siehe Heinrich I. (Braunschweig-Wolfenbüttel)
 Heinrich II. von Braunschweig-Wolfenbüttel (1489–1568), Herzog zu Braunschweig-Lüneburg und Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel, siehe Heinrich II. (Braunschweig-Wolfenbüttel) 
 Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel (1564–1613), postulierter Bischof von Halberstadt, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel und Administrator des Bistums Minden, siehe Heinrich Julius (Braunschweig-Wolfenbüttel)
 Heinrich Karl von Braunschweig-Wolfenbüttel (1609–1615), Prinz von Braunschweig-Wolfenbüttel und Administrator des Bistums Halberstadt

Siehe auch:
 Heinrich von Braunschweig